Поріг — невелике підвищення підлоги на вході до приміщення, у дверях.
 Річковий поріг — мілководна кам'яниста або скеляста ділянка в річищі річки із прискореною течією. Утворюється внаслідок виходу твердих гірських порід до поверхні Землі.
 Дніпровські пороги
 Поріг — найменша величина, кількість чого-небудь, мінімальна сила тощо, що уможливлює вияв певної ознаки або якості.
 Поріг відчуття — мінімальна сила подразника, яка викликає в даних умовах ледве помітне відчуття.
 Поріг больового відчуття
 Поріг чутності
 Поріг чутливості — найменша величина параметра, яку може фіксувати прилад.
 Поріг — елемент конструкції деяких машин
 Поріг відсаджувальної машини.

Див. також 
 Пороги

Література